MacDonald, Macdonald och McDonald är angliserade varianter av det skotskgaeliska och iriska namnet MacDhòmhnaill, som i modern keltiska återges som McConnell. Det är ett patronymikon med betydelsen Donalds son.

Som relativt vanligt efternamn bland skottar och deras efterkommande kan det skrivas på något olika sätt. Det förekommer också i Sverige.

I maj 2016 uppgavs att följande antal personer var bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 MacDonald eller Macdonald  55
 McDonald 43
Tillsammans blir detta 98 personer.

Den i särklass mest kända verksamheten knuten till namnet är McDonald's, en internationell snabbmatskedja med amerikanskt ursprung.

Efternamnet MacDonald ingår i en rad geografiska namn, främst i den engelskspråkiga världen.

Personer med efternamnet MacDonald, Macdonald och McDonald

A
 Alexander McDonald (1832–1903), amerikansk politiker, republikan, senator för Arkansas
 Amy Macdonald (född 1987), skotsk sångerska och låtskrivare
 Andrew MacDonald (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Andrew McDonald (amerikansk fotboll) (född 1988), amerikansk utövare
 Andrew Macdonald (producent) (född 1966), skotsk filmproducent
 Andrew McDonald (vattenpolospelare) (född 1955), amerikansk vattenpolospelare
 Andy McDonald (född 1977), kanadensisk ishockeyspelare
 Arthur McDonald (född 1943), kanadensisk fysiker
 Audra McDonald (född 1970), amerikansk skådespelare och sångerska

B
 Ballard MacDonald (1882–1935), amerikansk textförfattare
 Betty MacDonald (1907–1958), amerikansk författare
 Beverly McDonald(född 1970), jamaicansk kortdistanslöpare
 Brian Macdonald (1928–2014), kanadensisk balettdansare och koreograf

C
 Christopher McDonald (född 1955), amerikansk skådespelare
 Claude MacDonald (1852–1915), brittisk diplomat
 Colin McDonald (född 1984), amerikansk ishockeyspelare

D
 David Tennant (född McDonald 1971), skotsk skådespelare
 Deborah McDonald (född 1954), amerikansk ryttare

E
 Ethel MacDonald  (1909–1960), skotsk radiojournalist

F
 Fiona MacDonald (född 1974), brittisk curlingspelare
 Flora MacDonald (1722–1790), skotsk adelsdam och hjältinna

G
 Gary MacDonald (född 1953), kanadensisk simmare
 George MacDonald (1824–1905), skotsk författare, poet och präst

H
 Hector MacDonald (1853–1903), brittisk general
 Herbert Stone MacDonald (1842–1921), kanadensisk jurist och politiker
 Hugh McDonald (född 1950), amerikansk basist

I
 Ian MacDonald (1948–2003),brittisk författare och musikkritiker
 Ian McDonald (född 1960),brittisk science fiction-författare

J
 J. Farrell MacDonald (1875–1952), amerikansk skådespelare
 Jack McDonald (1887–1958), kanadensisk ishockeyspelare
 Jacob MacDonald  (född 1993), amerikansk ishockeyspelare
 Jacques MacDonald (1765–1840), fransk hertig och marskalk under Napoleon I
 James MacDonald (1906–1991), skotsk röstskådespelare
 James Wilson Alexander Macdonald (1824–1908), amerikansk skulptör
 Jeanette MacDonald (1903–1965), amerikansk sångerska och aktris
 Jesse Fuller McDonald (1858–1942), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Colorado
 Joey MacDonald (född 1980), kanadensisk ishockeymålvakt
 John A. Macdonald (1815–1891), Kanadas förste premiärminister
 John D. MacDonald (1916–1986), amerikansk romanförfattare
 Jonathan McDonald (född 1987), costaricansk fotbollsspelare, verksam i Sverige
 Joseph E. McDonald (1819–1891), amerikansk politiker, demokrat, senator för Indiana
 Juanita Millender-McDonald (1938–2007), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien

K
 Kelly Macdonald (född 1976), skotsk skådespelare
 Kevin Macdonald (född 1967), brittisk regissör
 Kevin B. MacDonald (född 1944), amerikansk evolutionspsykolog

L
 Lanny McDonald (född 1953), kanadensisk ishockeyspelare
 Larry McDonald (1935–1983), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Georgia
 Linsey MacDonald (född 1964), brittisk kortdistanslöpare

M
 Mac McDonald (född 1949), amerikansk skådespelare
 Malcolm MacDonald (1901–1981), brittisk politiker
 Malcolm Macdonald (född 1950), engelsk fotbollsspelare
 Margaret Macdonald (1864–1933), skotsk målare och formgivare
 Margaret MacDonald (socialreformator) (1870–1911), brittisk feminist och socialreformator
 Margo MacDonald (1943–2014), skotsk politiker
 Maurice McDonald (1902–1971), amerikansk restaurangägare
 Michael McDonald (född 1975), jamaicansk kortdistanslöpare
 Michael McDonald (kampsportare) (född 1991), amerikansk MMA-utövare
 Michael McDonald (musiker) (född 1952), amerikansk sångare och låtskrivare

N
 Norm MacDonald (född 1959), kanadensisk skådespelare och ståupp-komiker

O
 Oliver MacDonald (1904–1973),  amerikansk löpare

P
 Paul MacDonald (född 1960), nyzeeländsk kanotist
 Philip MacDonald (1900–1980), brittisk författare av spänningslitteratur

R
 Ramsay MacDonald (1866–1937), brittisk politiker, premiärminister
 Ran McDonald (1889–1950), kanadensisk ishockeyspelare
 Richard McDonald (1909–1998), amerikansk restaurangägare
 Robert McDonald (född 1953), amerikansk företagsledare och politiker 
 Rory MacDonald (född 1989), amerikansk MMA-utövare
 Ross Macdonald, pseudonym för Kenneth Millar (1915–1983), amerikansk-kanadensisk deckarförfattare
 Ross MacDonald (seglare) (född 1965), kanadensisk seglare

S
 Shawn McDonald (född 1977), amerikansk kristen sångare, låtskrivare och gitarrist
 Steven McDonald (född 1967), amerikansk rockmusiker

W
 William C. McDonald (1858–1918), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i New Mexico

Personer med förnamnet McDonald eller varianter
 MacDonald Beaumont (1884–1965), brittisk konståkare
 Macdonald Carey (1913–1994), amerikansk skådespelare
 McDonald Mariga (född 1987), kenyansk fotbollsspelare

Se även
 McDonald's

Källor

Skotska efternamn
Sonnamn